Olga Markowa ist der Name folgender Personen

* Olga Markowa (Leichtathletin) (* 1968), russische Langstreckenläuferin
 Olga Dmitrijewna Markowa (* 1974), russische Eiskunstläuferin